Бобрищев-Пушкін — російське прізвище.

Відомі носії 

 Бобрищев-Пушкін Микола Сергійович (1800—1871) — декабрист, поручик.
 Бобрищев-Пушкін Павло Сергійович (1802 — 1865) — декабрист, брат  Миколи Бобрищева-Пушкіна.
 Бобрищев-Пушкін Олександр Володимирович (1875—1937) — відомий адвокат, драматург.

Посилання 
 О. Ф. Овсієнко.  БОБРИЩЕВИ-ПУШКІНИ  //